El término restauración hace referencia a varios artículos

Arte
Conservación y restauración, la reparación o conservación de las obras de arte. 
Restauración arquitectónica, el proceso constructivo para reparar un edificio o elemento arquitectónico.
Restauración (película de 1995), protagonizada por Sam Neill, Meg Ryan, Hugh Grant y Robert Downey Jr.

Historia

Restauración monárquica
 La restauración de la monarquía, es decir, su reposición; bien tras una república o bien tras un intervalo de ocupación del trono por una dinastía considerada ilegítima por la dinastía restaurada:
Restauración Portuguesa, en que se estableció la dinastía de Braganza sobre un reino de Portugal independiente de la Monarquía Hispánica de la dinastía Habsburgo.
Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668).
Restauración inglesa, el periodo de los dos últimos reyes de la dinastía Estuardo (Carlos II de Inglaterra y Jacobo II), desde el fin de la Commonwealth ("república", 1660) hasta la Gloriosa Revolución (el acceso al trono de la casa de Orange, 1688).
Europa de la Restauración, el periodo entre 1814 y 1848, en que se restauran las monarquías absolutas tras las guerras napoleónicas. Especialmente:
Restauración borbónica en Francia, el periodo entre la derrota de Napoleón (1814 y 1815) y la revolución de 1830.
Restauración absolutista en España, los periodos absolutistas del reinado de Fernando VII: 1814-1820 y 1823-1833, (este último llamado "Década Ominosa") que dejan en medio el Trienio Liberal.
Restauración borbónica en España, el periodo de los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, desde el final de la Primera República (1874) y la Dictadura de Primo de Rivera (1923) o la Segunda República Española (1931).
otros periodos que también pueden denominarse restauración borbónica (la restauración absolutista de 1814 y 1815 en Francia, España y Nápoles, y la restauración monárquica en España de 1975 -o "Transición"-).
Restauración en América, periodo durante el cual se emprendieron proyectos que pretendían restablecer el orden monárquico fernandino en América. Fue un fenómeno que atravesó todo el continente y tuvo importantes consecuencias para las posteriores conformaciones republicanas.

otros periodos históricos
 Restauración Meiji, revolución ocurrida en Japón entre 1866 y 1869.
 Restauración peruana, el Perú posterior a la caída de la Confederación Perú-Boliviana.
 Guerra de la Restauración, en la República Dominicana, la guerra popular de liberación nacional contra la anexión a España (1863-1865).

Topónimos
Restauración (República Dominicana), municipio de la provincia de Dajabón, República Dominicana.
Restauración , nombre con que fue fundada por Manuel Oribe la capital de su gobierno en Uruguay, y que actualmente está incluida dentro del ejido urbano de Montevideo, con el nombre de Villa de la Unión.

Además
Restauración ecológica, recuperación de los ecosistemas degradados.
Restauración, actividad hostelera propia de los restaurantes y de otros establecimientos que sirven comidas, también conocidos genéricamente como los horeca.
Restauración de datos, acción de recuperar una copia de seguridad de la información.
Varios partidos o movimientos denominados "Restauración Nacional".
Restauracionismo, conjunto variado de movimientos religiosos autodefinidos como el redescubrimiento y la "restauración", en tiempos modernos, de la forma original del cristianismo.